Ribnica puede ser:

Ribnica, el castillo en Podgorica donde nació Stefan Nemanja, el fundador de la dinastía serbia medieval, los Nemanjić.
Ribnica es el río en Serbia.
Río Ribnica, un río en Montenegro.
Ribnica es un pueblo turístico en el monte Zlatibor, Serbia.
Ribnica es una comarca en Eslovenia.